Donja Dubrava - općina u Međimurskoj županiji
 Donja Dubrava (zagrebačka gradska četvrt) - zagrebačka gradska četvrt